Simoselaps australis — рід отруйних змій з роду Simoselaps родини Аспідові. Інша назва «східна лопатоноса змія».

Опис 
Загальна довжина досягає 30—32 см. Голова коротка з загостреною та трохи «кирпатій» мордою. Тулуб стрункий з гладкою, блискучою лускою. Навколо голови проходить широка чорна смуга, інша смуга — навколо шиї. Забарвлення рожевого або червоного кольору з низкою нерівних поперечних смуг, утворених темно-коричневою лускою, кремовою посередині.

Спосіб життя 
Полюбляє ліси, рідколісся і чагарники. Значну частину життя проводить під землею, риючи ходи. Вдень ховається також під колодами. Активна вночі. Харчується ящірками.

Це яйцекладна змія. Самиця відкладає 4—6 яєць.

Розповсюдження 
Мешкає у південно—східній та східній частині Австралії.

Джерела 
 Cogger,H.G. 2000. Reptiles and Amphibians of Australia, 6th ed. Ralph Curtis Publishing, Sanibel Island, 808 pp.
 Sanders, K.L. et al. 2008. Molecular phylogeny and divergence dates for Australasian elapids and sea snakes (Hydrophiinae): evidence from seven genes for rapid evolutionary radiations. J. Evol. Biol. 21: 682–695

Аспідові
Ендемічна фауна Австралії
Плазуни Австралії
Тварини, описані 1864